Gamasiphoides är ett släkte av spindeldjur. Gamasiphoides ingår i familjen Ologamasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Gamasiphoides